Species kan syfta på:

Species – ett begrepp inom biologi, se art
Species – ett annat ord för bestämdhet
Species (kemi) – en statistisk ensemble av molekyler, joner, jonpar, fria radikaler, komplex, intermediat
Species (film) – en amerikansk film från 1995
 Species II – en amerikansk film från 1998
 Species plantarum – ett verk i två delar av Carl von Linné